Eòlia (regió grega).
 Eòlia (illa).
 Eòlia (filla d'Amitàon).
 Eòlia (escola de teatre de Barcelona).